Felix Czerny ist der Name folgender Personen:

* Felix Czerny (Schauspieler) (* 1919), österreichischer Schauspieler 
 Felix Czerny (Basketballtrainer) (* 1984), deutscher Basketballtrainer